N:
 N — четырнадцатая буква латинского алфавита.
 N — сокращение  — «название», «имя».
 Азот — химический элемент, обозначается как N.
 № — знак номера.
 N — обозначение нейтрального (нулевого) провода на электрической принципиальной схеме.
 Типоразмер N (масштаб 1:160), используемый в железнодорожном моделизме.
 N — компьютерная Flash-игра.
 Город N — обозначение захолустного города в русской литературе.
 N — маршрут нью-йоркского метро.
 Новости N — интернет-издание города Николаев на юге Украины.
 N — символ белорусского оппозиционного канала «Нехта».
 n  — принятое в математике обозначение количества.
 N — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы N (мтДНК) и гаплогруппы N (Y-ДНК).
 В физике — сила реакции опоры.
 В астрономии N — символ Нептуна.
 В математике  — обозначение множества натуральных чисел.
 N — прозвище персонажа из манги и аниме «Тетрадь смерти».
 Нередко используется как обозначение количества чего-либо.
 N — в физике число оборотов за единицу времени.